Luana, la vergine sacra – film del 1932
 Bird of Paradise – singolo del 1984